Gassel peut désigner :

Toponyme

Burkina Faso 
 Gassel, une localité située dans le département de Bani
 Gassel-Biankou, une localité située dans le département de Dori
 Gassel-Doundéhi, une localité située dans le département de Kelbo

Pays-Bas 
 Gassel, un village situé dans le nord-est de la province du Brabant-Septentrional

Patronyme
 Ita Gassel (1926-1994), ethnologue et écrivain belge ;
 Lucas Gassel, (1490-1570), est un peintre, dessinateur et graveur flamand de la Renaissance ;
 Nathalie Gassel, (1964- ), écrivaine et photographe belge ;

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme